Lapthorn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1889-1967), femme politique libérale britannique
Katherine Lapthorn, membre du groupe néerlandais Kayak

Voir aussi
, compagnie britannique de fabrication de voile

Homonymie de patronyme